«Загадка Эндхауза» () может означать:
 «Загадка Эндхауза» — детективный роман Агаты Кристи.
 «» — пьеса Арнольда Ридли по мотивам этого романа.
 «Загадка Эндхауза» — советский фильм 1989 года, экранизация романа.

См. также 
 «Тайна дома на окраине» — британский телефильм 1990 года